Viki může být

 Viki – vesnice v Estonsku
 varianta jména Viktor nebo Viktorie:
 Viki Ráková
 Viki (opereta) – opereta Pála Ábraháma
 Viki (plastika) – plastika Otto Gutfreunda